Тэрпли или Тарпли () — фамилия.
 Тэрпли, Бренда Мэй (род. 1944) — американская певица, одна из ведущих поп-исполнительниц 1950—1960-х годов.
 Тарпли, Рой (1964—2015) — американский профессиональный баскетболист.
 Тарпли, Эй Джей (род. 1992) — игрок в американский футбол.